SAPI o S.A.P.I. pueden referirse a:

 Sociedad Anónima Promotora de Inversión
 Microsoft Speech API